Канра (Ґумма)
 Повіт Канра